Hou Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hou Sogn (Langeland Kommune)
 Hou Sogn (Aalborg Kommune)